200 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 4 sierpnia, a finał 5 sierpnia.

W tej konkurencji wzięły udział 63 zawodniczki z 52 krajów.

Złoty medal zdobyła reprezentantka Stanów Zjednoczonych Katie Ledecky. Drugie miejsce zajęła Federica Pellegrini reprezentująca Włochy. Brąz wywalczyła Amerykanka Missy Franklin.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 09:49.

Legenda: NR - rekord kraju, DNS - nie startowała

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:44.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:01.

Legenda: NR - rekord kraju

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015